1198-й гаубичный артиллерийский полк он же 1198-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован базе 2-го и 4-го дивизионов 430-го гаубичного артиллерийского полка 19 апреля 1942 года на Волховском фронте.

На вооружении полка состояли 203-мм гаубицы.

В действующей армии во время Великой Отечественной войны с 19 апреля 1942 по 23 октября 1942 и с 30 декабря 1942 по 17 июля 1943 года.

С апреля 1942 года поддерживает огнём действия 52-й армии за Волховом, севернее Новгорода, ведёт огонь по Мясному Бору, Подберезье

В августе 1942 года передан в состав 8-й армии для участия в Синявинской наступательной операции, передислоцирован в район деревни Гонтовая Липка, откуда ведёт огонь по укреплениям, заграждениям и живой силе противника. После операции выведен в резерв и вообще изъят с фронта на доукомплектование и переформирование.

В конце декабря 1941 года передан на Калининский фронт, со 2 января 1943 года ведёт массированный огонь по Великим Лукам, по цехам паровозного депо,  сёлам Курьяниха, Гнилка на подступах к железнодорожному узлу с северо-востока, разрушая укрепления и заграждения противника.

После Великолукской операции и отражения контрударов противника, в марте 1943 года передислоцирован севернее, в район Холма, где поддерживает огнём советские войска в ходе Демянской операции. На 22 марта 1943 года занимает позиции в лесу в 2 километрах севернее Сопки, Горнище.

17 июля 1943 года обращён на формирование в 122-й гаубичной артиллерийской бригады.

Подчинение

Командиры 

 майор Кузнецов

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру 
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Примечания 

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году